Adelsdorf ist der Name

von Orten:
 in Deutschland:
 Adelsdorf, Gemeinde im Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Adelsdorf (Lampertswalde), Ortsteil der Gemeinde Lampertswalde, Landkreis Meißen, Sachsen
 Adelsdorf (Neuhof an der Zenn), Dorf des Marktes Neuhof an der Zenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

 in Polen:
 Adelsdorf, deutscher Name von Zagrodno, Landgemeinde und Dorf im Powiat Złotoryjski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 in Tschechien:
 Adelsdorf, deutscher Name von Adolfovice, Ortsteil der Gemeinde Bělá pod Pradědem, Okres Jeseník, Olomoucký kraj, Tschechien

einer Burg:
 Burgstall Adelsdorf, abgegangene Turmhügelburg bei Adelsdorf, Markt Neuhof an der Zenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Adeldorf